Plaats in Indonesië
 Kaligawe (Gayamsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Kaligawe (Karangdadap), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Kaligawe (Pedan), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Kaligawe (Susukanlebak), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java